La liste des footballeurs internationaux islandais comprend tous les joueurs de football en équipe d'Islande.

Liste 

Liste mise à jour après le match Salvador-Islande du .

Références

Lien externe 
  Iceland international caps | European football sur eu-football.info

Islande
Équipe d'Islande de football